«Русский голос» — название ряда русскоязычных газет:

Европа 
 Польша
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Варшаве в 1957—1964 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Лодзи в 1966—1967 годах

 Россия
 «Русский голос» — название московской газеты «Ранее утро» в 1905—1907 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Ульяновске с 1991 года

 Сербия
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Белграде в 1931—1941 годах

 Украина
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Одессе в 1905—1906 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Одессе в 1912—1914 и 1916 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся во Львове в 1922—1939 годах.

 Финляндия
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Гельсингфорсе в 1918 году

 Эстония
 «Русский голос» — две газеты, выходившие в Ревеле в 1923—1924 годах и в 1934—1935 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Нарве в 1925 году

Америки 
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Аргентине в начале XX века
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Эдмонтоне, Канада, в 1917—1919 годах
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Нью-Йорке с 1917 года.

Азия 
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Харбине в 1920—1926 годах.
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Шанхае в 1938 году

Австралия 
 «Русский голос» — газета, издававшаяся в Сиднее в 1957 году

Примечания